Констанца од Кастиље (око 1140 - 4. октобар 1160) била је француска краљица, односно жена краља Луја VII.

Биографија 
Констанца је ћерка Алфонса VII Леонског и Беренгерије од Барселоне. Луј се развео од Елеоноре од Аквитаније јер јој је био рођак због чега није био легалан по црквеним стандардима. Међутим, са Констанцом, коју је потом оженио, био је у још ближим рођачким везама. Констанца је Лују родила две ћерке - Маргарету и Алису. Умрла је рађајући друго дете. Луј се поново оженио свега пет недеља после њене смрти. Констанца је сахрањена у базилици Сен Дени. Њена ћерка, Маргарета, касније ће постати енглеска и угарска краљица.

Породично стабло

Види још 
 Француске владарке

Извори 

 

Рођени 1140.
Умрли 1160.
Династија Ивреа
Француске краљице
Династија Капета